Earthshaker Fest era un festival de música de heavy metal que es va celebrar anualment a Francònia (Baviera, Alemanya) del 2003 al 2007. La darrera edició va tenir lloc el 19-21 de juliol de 2007 al poble de Kreuth.

Edició del 2007 
Motörhead, Within Temptation, Cradle of Filth, Testament, Kreator, Sepultura, J.B.O., Gamma Ray, U.D.O., Unleashed, Korpiklaani, Legion of the Damned, God Dethroned, Freedom Call, Norther, Dew-Scented, Keep of Kalessin, Hatesphere, Graveworm, Threshold, Mystic Prophecy, Eluveitie, Melechesh, Beatallica

Festivals de heavy metal
Baviera